Gestetner ist der Name von

 David Gestetner (1854–1939), ungarischer Unternehmer und Erfinder des Schablonendrucks

Gestetner bezeichnet

 Gestetner Holdings, ehemalige Unternehmensgruppe mit den Produktnamen Nashua, Gestetner und Rex-Rotary, Anfang der 1990er Jahre der weltweit größte Dienstleister seiner Art